Ба́тна (, бербер.: ) — город на северо-востоке Алжира, административный центр вилайета Батна. Батна — пятый по населению город Алжира, крупнейший город горного массива Орес.

Город расположен в 430 километрах от столицы страны, города Алжир, в 119 километрах от города Константина. Несмотря на то, что Батна находится сравнительно недалеко от побережья, высота, на которой расположен город, составляет более километра над уровнем моря. В связи с этим зима в городе довольно холодная, со снегом.

Первые долговременные сооружения (военного назначения), послужившие основой для развития города, были воздвигнуты французскими военными в 1844 году с целью создания стратегической опорной точки для охраны основной дороги, ведущей на юг Алжира, в Сахару. Однако первая попытка основать в этих местах городские поселения была предпринята ещё римлянами — поблизости от Батны находятся руины древнеримских городов Тимгад и Ламбез.

Батна — один из городов Алжира, где в 1954 году произошли события, положившие начало войне за независимость страны. 1 ноября 1954 года военные объекты в городе были атакованы отрядами борцов за независимость. Вплоть до обретения Алжиром независимости в городе находилось командование повстанцев.

6 сентября 2007 года в Батне произошёл крупный террористический акт. Незадолго до прибытия в город президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики, совершавшего трёхдневную поездку по северу страны, среди людей, ожидавших приезда президента, подорвал взрыное устройство террорист-смертник. В результате мощного взрыва погибло, по разным данным, от 15 до 20 человек, более ста было ранено. В теракте была обвинена Аль-Каэда.

География 

Батна расположена в регионе Орес, между Тель-Атласом и Сахарским Атласом. Город окружён горами.

Город является самым большим в регионе Орес; в основном населен шауйя, говорящими на двух языках — алжирском и шавийском.

Территория города Батна расположена в центре провинции Батна.

Климат 
Климат города — полупустынный, с очень жарким летом. Осадков в течение года выпадает мало, причём они равномерно распределены по месяцам в течение всего года. В среднем, в течение года температура колеблется в пределах от +2 °С до +32 °С.

Образование 
В 1990 году университет города получил престижный статус университета Хаджи Лахдар Батна. Университет Батны занимает второе место в Алжире после Университета Тлемсена и 45-е место в Африке.

Достопримечательности 
 Тимгад () — римский город в Северной Африке.

Тимгад (Тамугас) был основан императором Траяном около 100 года н. э. ex nihilo на пустом месте, как военное поселение в предгорьях отрога Атласских гор и было призвано обезопасить прибрежные районы от набегов берберских кочевников.

Город был первоначально заселён ветеранами-парфянами, получившими землю в окрестностях. Первоначально спланированный под 15 тысяч человек, город со временем разросся, застройка вышла за пределы регулярной сеточной застройки. Среди сохранившихся строений — амфитеатр, термы, триумфальная арка.

Руины Тимгада — один из наиболее хорошо сохранившихся экземпляров римского города, спроектированного под перпендикулярную застройку в соответствии с римскими традициями городской планировки. В 1982 Тимгад включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

 Пирамида Имедрасен
Имедрасен (Медгасен, Медрасен) — гробница берберского короля Имедрасена, неподалеко от города Батна.
 

 Ламбез (лат. Lambaesis) — военный город римской Африки в 10 км от Батна, на пути к Тимгад.

Города-побратимы 
  Гренобль (Франция)

Примечания

Литература

Ссылки

Внутренние ссылки 
 Большая мечеть 1 ноября 1954

Внешние ссылки 
 Журнал «Вокруг света». Ветер над Батной
 
Города Алжира